Кампо Трес има више значења:

 Кампо Трес, Ел Гавилан (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Трес, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику